Тонопа: 
 Тонопа (Аризона) () — невключённая территория и статистически обособленная местность в западном округе Марикопа, штат Аризона
 Тонопа (Невада) () — невключённая территория (см. ) и окружной центр округа Най, штат Невада  
  — радиолокационная станция времён Холодной войны, действовавшая вместе с  (Лас-Вегас)
 Бассейн Тонопа () находится на переходе между пустыней Большого бассейна и более южной пустыней Мохаве
  — военный полигон в   
  (TTR, также обозначаемая как Зона 52) — строго засекреченный военный объект Министерства обороны США и Министерства энергетики США (управление ядерными запасами), расположенный примерно в 48 км к юго-востоку от Тонопа, штат Невада.